Dit is een onvolledige chronologische Lijst van wassenbeelden in Madame Tussauds (vestiging Amsterdam). In deze lijst zijn de huidige en voormalige beelden opgenomen, aangevuld met informatie over de bekende personen.

Huidige beelden

Voormalige beelden

Zie ook
 Madame Tussauds Amsterdam

Externe link
 Officiële website

Oude verdwenen wassenbeelden
 Wassenbeelden 1999 die nu verdwenen zijn
 Carlo Boszhard & Irene Moors

Wassenbeeldenmuseum
Cultuurlijsten